Флик может означать:
 Флик — просторечное название полицейского во Франции.
 Флик — кусок, обрезок кожи для сборного каблука.

Персоналии 
Флик () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Флик, Джованни Мария (род. 1940) — итальянский юрист и политик, министр юстиции Италии, председатель Конституционного суда Италии.
 Флик, Фридрих (1883—1972) — крупнейший немецкий промышленник, магнат, один из первых оказавший финансовую поддержку нацистскому движению.
 Флик, Ханс-Дитер (род. 1965) — немецкий футболист и тренер.

См. также 
 Приключения Флика